Jewtuschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Jewtuschenko (* 1993), russischer Radsportler
 Anatoli Jewtuschenko (* 1934), russischer Handball-Trainer
 Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko (1932–2017), russischer Dichter und Schriftsteller
 Wadym Jewtuschenko (* 1958), ukrainischer Fußballtrainer und ehemaliger sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler
 Wiktorija Jewtuschenko (* 1965) (auch Viktoria Evtushenko), ukrainische Badmintonspielerin

Evtushenko steht für:

 (4234) Evtushenko, ein nach Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko benannter Asteroid